Pterocnemia es un género de aves estrutioniformes de la familia Rheidae descrito por el ornitólogo inglés George Robert Gray para dar cabida al ñandú de Darwin. Durante años, el género Pterocnemia se consideró sinónimo de Rhea, de modo que el ñandú de Darwin se denominaba científicamente Rhea pennata.

No obstante, algunos estudios recientes, dan validez de nuevo al género Pterocnemia, con lo que el ñandú de Darwin debería pasar a denominarse Pterocnemia pennata,  recuperando así la antigua denominación de Gray.

En 2012 se ha descrito una nueva especie de este género, Pterocnemia mesopotamica, encontrada en depósitos del Mioceno superior de la Formación Ituzaingó, Argentina.

Referencias

Véase también 
 Rhea pennata para una descripción de esta especie.

Enlaces externos 

Rheidae
Grupos taxonómicos obsoletos